

Geografia 
 Vermeș – comune nel distretto di Caraș-Severin, nel Banato, Romania
 Vermes – ex comune ora frazione di Val Terbi, comune nel distretto di Delémont, nel Canton Giura, Svizzera

Persone 
 Albán Vermes (1957-2021) – nuotatore ungherese
 Géza Vermes (1924-2013) – storico delle religioni ungherese naturalizzato britannico
 Krisztián Vermes (1985) – calciatore ungherese
 Peter Vermes (1966) – calciatore, giocatore di calcio a 5 e allenatore di calcio statunitense
 Timur Vermes (1967) – scrittore e giornalista tedesco